Upadłe anioły – hongkoński film z 1995
 Upadłe anioły – amerykański serial z 1993
 Upadłe anioły – australijski serial z 1997
 Upadłe anioły – powieść Richarda Morgana z cyklu o Takeshim Kovacsu
 Upadłe anioły – powieść Grahama Mastertona

Zobacz też 
 Upadły anioł
 :Kategoria:Upadłe anioły